

Села:
 Наталівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Наталівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Наталівка — Житомирська область, Звягельський район
 Наталівка — Запорізька область, Запорізький район
 Наталівка — Полтавська область, Лубенський район, Гребінківська міська громада
 Наталівка — Полтавська область, Лубенський район, Хорольська міська громада
 Наталівка — Херсонська область, Каховський район, Зеленопідська сільська громада
 Наталівка — Херсонська область, Каховський район, Хрестівська сільська громада

Див. також 
 Наталівка (Наталіївка) — заміська садиба (палацово-парковий комплекс), Харківська область, Богодухівський район